The Self-Titled Tour puede hacer referencia a las siguientes giras musicales.

 The Self-Titled Tour (2013), gira musical de Paramore.
 The Self-Titled Tour (2016-2017), gira musical de Dua Lipa.